Seraphina – forma inglese e tedesca del nome proprio di persona italiano femminile Serafina
Seraphina – personaggio della serie manga e anime I Cavalieri dello zodiaco - The Lost Canvas - Il mito di Ade
838 Seraphina – asteroide della fascia principale